Andrej Andreevič Markov – matematico e statistico russo nato nel 1856 e morto nel 1922, padre del seguente
 Andrej Andreevič Markov – matematico sovietico nato nel 1903 e morto nel 1979, figlio del precedente